Şenkaya (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Şenkaya (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şenkaya